Europacupen i fotboll för landslag 1964 var den andra upplagan av Europamästerskapet i fotboll. Slutspelet förlades till Spanien (värdnationen bestämdes efter kvartsfinalerna), och finalen spelades i Madrid, där Spanien besegrade Sovjetunionen. Turneringen spelades som en ren utslagstävling, utan gruppspel, och fram till och med kvartsfinalerna möttes lagen i dubbelmöten hemma och borta.

29 nationer ställde upp, men Grekland drog sig ur efter att ha lottats mot Albanien i första omgången. Sovjetunionen, Österrike och Luxemburg lottades att gå direkt in i andra omgången, eftersom det var ojämnt antal lag.

Resultat

Kvalomgångar

Första omgången

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Huvudturneringen

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Se även 
 Europamästerskap i fotboll

Externa länkar 
 

1964 i Spanien
1964
Internationella fotbollstävlingar i Spanien
Fotbollsåret 1964